Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2003—2004 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона ввосьме здобув Маккабі (Хайфа).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бней Сахнін взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубка Ізраїлю 2003—2004.
2. З клубу Маккабі Ахі (Назарет) було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2003—2004
Ізраїль
Ізраїль
2003 в Ізраїлі
2004 в Ізраїлі